Indifferentemente – canzone composta nel 1963 da Umberto Martucci e Salvatore Mazzocco
Indifferentemente – album di Marco Trevi
Indifferentemente – libro di Salvatore Architravo e Marco Trevi